Д’Инцео () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Инцео, Пьеро (1923—2014) — итальянский конник, конкурист.
 Д’Инцео, Раймондо (1925—2013) — итальянский конник, конкурист.